Джон Хатчинсон:

 Хатчинсон, Джон (1884—1972) — английский ботаник.
 Хатчинсон, Джон (1822—1882) — британский политик, член парламента.
 Хатчинсон, Джон (род. 1935) — американский политик, член палаты представителей.
 Хатчинсон, Джон (род. 1979) — австралийский и мальтийский футболист и тренер.